Единственный выход ()

 Единственный выход (фильм, 1931) — США
 Единственный выход (фильм, 1955) — Великобритания
 Единственный выход (фильм, 1981) — СССР, Центрнаучфильм, космонавтика
 Единственный выход (фильм, 1986) — США
 Единственный выход (фильм, 1988) — США
 Единственный выход (фильм, 1996) — США
 Единственный выход (фильм, 2002) — Канада
 Единственный выход (фильм, 2009) — Канада
 Единственный выход (реалити-шоу) — США, 2008
 Discovery: Единственный выход — США, 2009